Amerikai Egyesült Államok
Crockett (Kalifornia)
Crockett (Kentucky)
Crockett (Nyugat-Virginia)
Crockett (Texas)
Crockett (Virginia)
Crockett megye (egyértelműsítő lap)